Gösta Werner kan avse flera personer:

 en svensk konstnär, se Gösta Werner (konstnär).
 en svensk regissör, se vidare Gösta Werner (regissör).

Svenska innehavare av professors namn